Die Saison 1959/60 war die 17. Spielzeit der 1943/44 eingeführten höchsten mexikanischen Fußballprofiliga. Neu in die Liga gekommen war der Aufsteiger CD Tampico, der den in der Vorsaison abgestiegenen CD Cuautla ersetzte.

Besonderheiten 
Mit dem Abstieg des CD Cuautla am Ende der Vorsaison war die seit dem Umzug des Marte FC im Sommer 1953 nach Cuernavaca bestehende sechsjährige Ära zu Ende gegangen, in der stets zwei Vereine aus dem Bundesstaat Morelos in der höchsten Spielklasse des Landes vertreten waren. Dies war lediglich noch einmal in der Saison 1982/83 der Fall, als zeitgleich der erfolgreichste Erstligist aus Morelos, CD Zacatepec, und der nur kurzzeitig bestehende CF Oaxtepec in der ersten Liga vertreten waren.

Meister wurde der CD Guadalajara, der seinen in der Vorsaison gewonnenen Meistertitel erfolgreich verteidigen konnte. Chivas war erst der zweite Verein in der Geschichte der mexikanischen Profiliga, dem eine Titelverteidigung gelang. Zuvor war dies nur dem León FC in der Saison 1948/49 gelungen.

Ein weiterer interessanter Aspekt der Saison 1959/60 ist, dass der heutige Rekordmeister América, der bis dahin meistens in der unteren Tabellenhälfte zu finden war und selten Platzierungen in der oberen Tabellenhälfte belegen konnte, erstmals Vizemeister wurde. Sowohl dem Meister Chivas als auch dem Drittplatzierten Atlas fügte er die jeweils einzige Heimniederlage der Saison bei. Auch beim dritten Verein aus Guadalajara, dem CD Oro, gewann América, und alle drei Begegnungen mit dem Ergebnis von 2:0.

Abschlusstabelle 1959/60 

|}

Kreuztabelle zur Saison 1959/60 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Quellen 
 Mexikanische Abschlusstabellen bei RSSSF
 Ergebnisse der Kreuztabelle gemäß dem Statistikarchiv von Erik Francisco Lugo (RSSSF Mexiko)

Siehe auch 
 Liga MX

1959
Fußballsaison 1959/60